Bramble – cocktail a base di gin creato negli anni 1980 da Dick Bradsell

Persone 
 Dan Bramble – lunghista britannico
 Tesfaye Bramble – ex calciatore montserratiano
 Titus Bramble – ex calciatore inglese